Laager ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Walter-Laager (* 1969), Schweizer Pädagogin und Hochschullehrerin
 Fridolin Laager (1883–1975), Schweizer Politiker der Bauern-, Gewerbe und Bürgerpartei (BGB)
 Gustav Laager (1867–1931), Schweizer Unternehmer
 Victor Laager (1900–1985), Schweizer Unternehmer

Sonstiges:

 Laager ist ein Begriff, der in Südafrika entstand und eine Wagenburg bezeichnet